Ви́лья-Кла́ра () — одна из провинций Кубы, расположенная в центральном регионе острова. Она граничит с Атлантическим океаном на севере, с провинцией Матансас на западе, Санкти-Спиритус на востоке и Сьенфуэгос на юге.

История 
Провинции Сьенфуэгос, Санкти-Спиритус и Вилья-Клара были некогда частями не существующей сейчас провинции Лас-Вильяс, однако и сегодня провинцию Вилья-Клара порой называют кратким Лас-Вильяс. Санта-Клара, некогда главный город всей провинции Лас-Вильяс, теперь является административным центром лишь области Вилья-Клара.

Муниципалитеты 
 Кайбариен (Caibarién);
 Камахуани (Camajuaní);
 Сифуэнтес (Cifuentes);
 Корралильо (Corralillo);
 Энкрусихада (Encrucijada);
 Маникарагуа (Manicaragua);
 Пласетас (Placetas);
 Кемадо-де-Гуинес (Quemado de Güines);
 Ранчуэло (Ranchuelo);
 Сан-Хуан-де-лос-Ремедиос (San Juan de los Remedios);
 Сагуа-ла-Гранде (Sagua la Grande);
 Санта-Клара (Santa Clara);
 Санто-Доминго (Santo Domingo);
 

Провинции Кубы